Fridolin Luchsinger ist der Name folgender Personen:

* Fridolin Luchsinger (Journalist) (* 1939), Schweizer Journalist
 Fridolin Luchsinger (Politiker) (* 1956), Schweizer Politiker (BDP/Die Mitte), Mitglied des Glarner Landrates